Усу:

 Усу — городской уезд в округе Чугучак Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
 Усу — вулкан на японском острове Хоккайдо.
 Усу — аэропорт в Китае.
 Усу (ступа) (англ.) — разновидность домашней утвари для измельчения риса или пшена в Японии.
 Усу, Айхам (род. 2000) — шведский футболист, защитник.